Нижегородов — русская фамилия
 Нижегородов, Геннадий Александрович (род. 1977) — российский футболист.
 Нижегородов, Денис Геннадьевич (род. 1980) — российский легкоатлет.
 Нижегородов, Константин Геннадьевич (род. 2002) — российский футболист.

 Нижегородова, Валентина Александровна (род. 1992) — белорусская футболистка.